Dărmănești se poate referi la:
 Localități din România:
 Dărmănești, Bacău
 Dărmănești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Dărmănești, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Altele:
 Rafinăria Dărmănești, rafinărie de petrol din România